Andreas Weimann, né le  à Vienne, est un footballeur international autrichien qui évolue au poste d'attaquant à Bristol City.

Biographie 

Le , Weimann honore sa première sélection en A en entrant en fin de rencontre lors du match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2014 face au Kazakhstan (0-0).

Le , il rejoint Derby County pour quatre ans.

Le , il est prêté à Wolverhampton jusqu'à la fin de la saison. Il inscrit trois buts en vingt-et-un matchs avec les Wolves avant de réintégrer l'effectif de Derby County.

Le , Weimann s'engage pour trois ans avec Bristol City. Il quitte ainsi Derby County après avoir inscrit neuf buts en 88 matchs toutes compétitions confondues.

Statistiques

Notes et références

Liens externes 

 

Footballeur international autrichien
Joueur de l'Aston Villa FC
Joueur du Watford FC
Joueur du Derby County FC
Joueur du Wolverhampton Wanderers FC
Joueur du Bristol City FC
Naissance en août 1991
Naissance à Vienne (Autriche)